Die FIA World Rallycross Championship 2015 war die zweite Saison der FIA World Rallycross Championship. Sie fand vom 24. April bis zum 27. November 2015 statt. Weltmeister wurde, zum zweiten Mal, der Norweger Petter Solberg.

Fahrer und Teams

Kalender

Wertung

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2015
Rallycross-Veranstaltung